Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2009 vond plaats van 18 tot en met 23 mei 2009 in de Franse stad Straatsburg. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anabel Medina Garrigues was als eerste geplaatst. Zij kwam niet voorbij de tweede ronde. Vijf van de acht geplaatste speelsters waren in de eerste ronde al gesneuveld. Slechts één reekshoofd, Peng Shuai, bereikte de kwartfinale.

De ongeplaatste Aravane Rezaï uit Frankrijk won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Tsjechische Lucie Hradecká in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Rezaï wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische deelneemsters Yanina Wickmayer en Kirsten Flipkens strandden in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tatiana Perebiynis en Yan Zi waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Chuang Chia-jung en Tamarine Tanasugarn, kwam niet voorbij de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Nathalie Dechy / Mara Santangelo won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Franse koppel Claire Feuerstein en Stéphanie Foretz in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Dechy had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Santangelo vijf.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Straatsburg 2009
Straatsburg